Шуново — деревня в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Рождественского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 5 км на запад от центра поселения села Рождествено и в 31 км на северо-запад от райцентра города Собинка.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Черкутинской волости Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 20 дворов, в 1905 году — 32 дворов, в 1926 году — 38 хозяйств.

С 1929 года деревня входила в состав Куделинского сельсовета Ставровского района, с 1932 года — в составе Рождественского сельсовета Собинского района, с 1945 года — в составе Ставровского района, с 1965 года — в составе Собинского района, с 2005 года — в составе Рождественского сельского поселения.

В 1974 году с деревней была объединена упразднённая деревня Борисово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Собинского района